Duys ist der Familienname folgender Personen:

 Henry Duys junior (1924–2007), US-amerikanischer Segler 
 Willem Duys (1928–2011), niederländischer Moderator und Musikproduzent